Meade kan syfta på:

Personer
 George Meade (1815–1872), amerikansk general från Amerikanska inbördeskriget
 Carl J. Meade (1950–), en tidigare amerikansk astronaut

Geografi

Antarktis 

 Meade (ö),

USA 

 Meade, Kansas, countyhuvudort, Meade County, 
 Fort George G. Meade – platsen för NSA:s högkvarter i Maryland,

Se även
 Meade County

Robotskapade Antarktisförgreningar